Гугалов може да се отнася за:
 Георги Гугалов-старши (р. 1931), български футболист
 Георги Гугалов (р. 1950), български футболист
 Танчо Гугалов (р. 1952), български лекар и политик